

Калиманці () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Санданський.
 Калиманці () — село в Варненській області. Входить до складу общини Суворово.

Каліманці (озеро) — водосховище